Apseudes caspica är en flockblommig växtart som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque. Apseudes caspica är enda arten i släktet Apseudes som tillhör familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
caspica